

Geografia 
 Canada 
 Litchfield – comune del Québec
 Stati Uniti d'America
 Litchfield – comunità della Contea di Lassen, California
 Litchfield – città della Contea di Litchfield, Connecticut
 Litchfield – comune della contea di Montgomery, Illinois
 Litchfield – città della Contea di Kennebec, Maine
 Litchfield – città della Contea di Hillsdale, Michigan
 Litchfield – capoluogo della Contea di Meeker, Minnesota
 Litchfield – villaggio della Contea di Sherman, Nebraska
 Litchfield – città della Contea di Hillsborough, New Hampshire
 Litchfield – città della Contea di Herkimer, New York
 Litchfield – township della Contea di Bradford, Pennsylvania

 Contea di Litchfield – contea del Connecticut

Persone 
 Joe Litchfield nuotatore britannico
 Max Litchfield – nuotatore britannico